Le Devil's Dyke est une fortification médiévale située dans le Cambridgeshire, en Angleterre.
 Le  est une fortification préhistorique du Hertfordshire, en Angleterre.
 Le  est une vallée naturelle des South Downs dans le Sussex, en Angleterre.